Звездная пыль () — итальянская музыкальная кинокомедия с Альберто Сорди и Моникой Витти в главных ролях.

Сюжет 
Фильм рассказывает о злоключениях двух посредственных актеров кабаре, Миммо Адами и Деу Дани, которые пытаются свести концы с концами во время Второй мировой войны. Их труппа, после периода бездействия, принимает предложение поработать: в Абруццо, куда ни одна другая труппа не согласилась бы поехать.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Италии 1973 года
Кинокомедии 1973 года
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Альберто Сорди